est une expression anglo-saxonne signifiant « l'attente ». Elle peut faire référence à :

Cinéma
 , film américain de M. Blash, sorti en 2011
 , titre anglais de L'Attente (), film franco-italien de Piero Messina, sorti en 2015

Albums
 , album de Phase sorti le 
 , album de  sorti le 
 , album de  sorti le

Voir aussi